Oberschlesien steht für:
 Oberschlesien, eine Region
 Provinz Oberschlesien, eine ehemalige preußische Provinz
 Oberschlesien (Zeitung), eine Zeitung
 Sturmpanzerwagen Oberschlesien, deutsches Panzerprojekt im Ersten Weltkrieg
 Oberschlesien (Band), eine polnische Musikgruppe

Siehe auch:

 Haus Oberschlesien